By Parcel Post – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Punch Film Co.
By Parcel Post – cortometraggio del 1914 diretto da Charles H. France